Rodrigo García puede referirse a:

 Rodrigo García Barcha (1959), realizador de cine colombiano, hijo del escritor Gabriel García Márquez;
 Rodrigo García (1964), autor y director de escena hispano-argentino, director de la compañía teatral La Carnicería Teatro;
 Rodrigo García Blanca (1947), cantante, músico y compositor español, miembro del grupo español de música pop Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán; o
 Rodrigo García Rena (1980), ciclista español.
 Rodrigo Garcia (1974), político brasileño, afiliado a DEM.